Marburg steht für:
 Marburg, Stadt in Hessen
 Bezirk Marburg, historischer Bezirk in Hessen
 Landkreis Marburg, historischer Landkreis in Hessen
 Landkreis Marburg-Biedenkopf, Landkreis in Hessen
 Landgrafschaft Hessen-Marburg, Herrschaft in Hessen
 Marburg an der Drau, Stadt in Slowenien, siehe Maribor
 Bezirk Marburg-Land, historischer Bezirk in der Steiermark
 Gerichtsbezirk Marburg, historischer Gerichtsbezirk in der Steiermark
 Marburg (Queensland), Siedlung bei Brisbane, Queensland, Australien
 Marburg Range, Bergzug in Queensland, Australien
 Marburg (Kwazulu-Natal), Stadt der Gemeinde Ray Nkonyeni, Provinz Kwazulu-Natal, Südafrika
 Marburg-Virus, Erreger des Marburg-Fiebers
 Marburg-Fieber, Infektionskrankheit
 Marburg, auch Am Berge/Marburg, einen Parkplatz an der Bundesautobahn 2 bei km 363,8
 (256813) Marburg, Asteroid des Hauptgürtels

Marburg ist der Familienname folgender Personen:
 Friedrich Wilhelm Christian Marburg (1803–1867), deutscher Kaufmann und Politiker
 James Marburg (* 1982), australischer Ruderer
 Ludwig Marburg (1808–1878), deutscher Kaufmann und Politiker
 Otto Marburg (1874–1948), österreichischer Neurologe

Marburg ist der Beiname folgender Personen:
 Dietrich von Marburg († 1278) Bischof von Gurk
 Johannes von Marburg (14. Jh.), Domherr in Halberstadt und Magdeburg
 Konrad von Marburg (um 1180–1233), Priester und Magister

Siehe auch:
 Marburger Kreis
 Marburger Schule
 Marburger Bund